Skierniewice – miasto na prawach powiatu w województwie łódzkim
 Skierniewice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim
 Skierniewice – stacja kolejowa w Skierniewicach, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dekanat Skierniewice – św. Jakuba
 Skierniewice Rawka
 Unia Skierniewice